

Persone 
 Adriano De Maio – ingegnere, accademico e rettore italiano
 Luigi De Maio – neurologo, psichiatra e psicologo italiano
 Sebastien De Maio – calciatore francese

Architettura 
 Palazzo De Maio – edificio monumentale di Napoli

Pagine correlate 
Di Maio
De Majo